Lluís Pascual Estevill (Cabacés, Priorat, 1933), advocat i jutge espanyol condemnat per corrupció
 Lluís Pascual Tàrrega (Puçol, 1968), futbolista i entrenador valencià
 Lluís Pasqual i Sánchez (Reus, 1951), director teatral català